Wasow ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Wasow (1873–1957), bulgarischer Politiker
 Iwan Wasow (1850–1921), bulgarischer Historiker und Schriftsteller
 Wladimir Wasow (1868–1945), bulgarischer General
 Wolfgang Wasow (1909–1993), US-amerikanischer Mathematiker deutscher Abstammung
 Katrin Wasow (* 1967), deutsche Schauspielerin und Hörspielsprecherin

Siehe auch:
 Waso